Piotr Wilk (XV/XVI w.) – wójt Starej Warszawy.
 Piotr Wilk (ur. 1960) – fizyk.
 Piotr Wilk (ur. 1969) – muzykolog.

Strony ujednoznaczniające